Виста Азул има више значења:

 Виста Азул (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Виста Азул (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику